Альфоржа () — город и муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 38,24 км². Население — 1 897 человек (на 2010 год).

Население

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información estadística

Муниципалитеты Таррагоны
Города провинции Таррагона